Чарльз Осборн (; род. 14 декабря 1894, Энтон, Айова, США — 1 мая 1991, Су-Сити, Айова, США) известен всему миру как человек, у которого приступ икоты длился 68 лет.

Занесен в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самой продолжительной икотой.

Чарльз начал икать в 1922 году, приступ икоты начался в тот момент, когда он резал свинью. Приступ икоты продолжался в течение последующих 68 лет до 1990 года. За это время он икнул около 715 миллионов раз. Лечению икота не поддалась, но это не помешало Осборну вести привычный всем людям образ жизни, он женился и обзавёлся детьми. Средняя частота иканий в начале приступа составляла 40 раз в минуту, которая затем сократилась до 20-25 раз.

Икота прекратилась, когда Осборну было 96 лет. Умер Осборн годом позже от язвы желудка в медицинском центре города Су-Сити, Айова.

Примечания 

Рекордсмены Книги рекордов Гиннесса